Бюссі-ле-Даур () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма.
 Даур () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма.
 Даури (дахури, дагури, , піньїнь Dáwò'ěrzú) — народ, представники якого мешкають у північному Китаї.